Paladijum fluorid je ime serije binarnih jedinjenja paladijuma i fluora. Ova grupa jedinjenja obuhvata:

 Paladijum(II) fluorid ili paladijum difluorid, PdF2
 Paladijum(II,IV) fluorid ili paladijum trifluorid, PdF3. To nije paladijum(III) fluorid (koji je nepoznat), i često se opisuje kao paladijum(II) heksafluoropaladat(IV), PdII[PdIVF6]
 Paladijum(IV) fluorid, ili paladijum tetrafluorid, PdF4
 Paladijum(VI) fluorid, ili paladijum heksafluorid, PdF6

Paladijum-fluorinski koordinacioni kompleksi su razvijeni za katalizu sinteze aril fluorida, koje je inače teško napraviti.

Reference

Једињења паладијума
Флуориди
Метални халиди